Скали́стый — многозначный термин:

 Скалистый — мыс в Магаданской обасти;
 Скалистый — посёлок в Троицком районе Челябинской области;
 Скалистый — бывшее название города Гаджиево в Мурманской области;
 Скалистый — хребет в Ингушетии, в Сунженском районе.